Sermersuaq bezeichnet:
 Sermersuaq, Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland, siehe Humboldt Gletsjer
 Sermersuaq (Gletscher, Melville Bugt) (Steenstrup Gletsjer), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Sermersuaq (Gletscher, Qeqertarsuaq) (Storbræen), Gletscher im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Sermersuaq (Gletscher, Upernavik), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermersuaq (Gletscher, Uummannaq, nordwestlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermersuaq (Gletscher, Uummannaq, südöstlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland